Julie Salinger ist der Name folgender Personen:

* Julie Salinger (Politikerin) (1863–1942), deutsche Politikerin
 Julie Salinger (Sängerin) (1873–1947), ungarisch-deutsche Sängerin